Chaumont puede referirse a:

Chaumont, o Chaumont-en-Champagne, comuna francesa y prefectura del Alto Marne.
 Chaumont, comuna de Cher.
 Chaumont, antigua comuna del departamento de Jura, ahora integrada en Saint-Claude.
 Chaumont, comuna de Orne.
 Chaumont, comuna de Alta Saboya.
 Chaumont, comuna de Yonne.

Chaumont, en el condado de Jefferson, Nueva York.

Otros 
Jean-Michel Chaumont, filósofo, sociólogo y autor belga.
Tratado de Chaumont, acuerdo firmado el 1 de marzo de 1814 entre Austria, Rusia, Prusia y el Reino Unido.